Græsk kan have flere betydninger

 Græsk (sprog), et sprog.
 Græsk, noget der stammer fra eller tilhører Grækenland.
 Græsk, en betegnelse for analsex.

Se også 
 Græsk-katolsk, en anden betegnelse for den græsk-ortodokse kirke, samt et udtryk med betydningen "jeg er ligeglad".